Okręty US Navy o nazwie USS "Swordfish", pochodzącej od włócznika (ryba miecz):
Pierwszy "Swordfish" (SS-193) był okrętem podwodnym typu Sargo, pierwszym okrętem amerykańskim, który zatopił statek japoński podczas II wojny światowej.
Drugi "Swordfish" (SSN-579) był okrętem podwodnym typu Skate, oskarżanym przez ZSRR o staranowanie i zatopienie radzieckiego okrętu podwodnego K-129 (Golf II) podczas zimnej wojny (zobacz projekt Azorian).

Fikcja
 W powieści On the Beach występuje fikcyjny okręt podwodny "Swordfish".
 W filmie W rękach wroga występuje fikcyjny okręt podwodny typu Balao "Swordfish" (SS-161), którego załoga jest wzięta do niewoli przez fikcyjny U-429. W rzeczywistości oznaczenie SS-161 nosił okręt "S-50".
Swordfish